Georg Komnenos (griech. Γεώργιος Κομνηνός) ist der Name folgender Personen:

 Georg Komnenos (Epirus) († nach 1227), byzantinischer Gouverneur im Despotat Epirus
 Georg Komnenos (Trapezunt) (um 1255–nach 1284), Kaiser von Trapezunt